Dow Corning Tennis Classic 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Соревнования проводились в Мидленде, США — с 9 по 15 февраля 2009 года, являясь первым крупным турниром в сезоне в Новом Свете.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Алла Кудрявцева (№ 64 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Луция Градецкая выигрывает 2-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре федерации.
 Ксения Первак уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Чэнь И выигрывает 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре федерации.
 Рика Фудзивара выигрывает 1-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Dow Corning Tennis Classic
 Цикл женских турниров ITF 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Февраль 2009 года
2009